Louis Laparra de Fieux (1651-1706), ingénieur militaire et général français ;
 William Laparra (1873-1920), peintre français ;
 Raoul Laparra (1876-1943), compositeur français ;
 Hubert Marie Joseph Alpinien Cyrille Arnaud Laparra (1895-1969), général français.

Voir aussi 
 Léo Lapara (1909-1995) comédien français ;
 Lapara, commune rurale située dans le département de Boromo au Burkina Faso.